FC Girondins de Bordeaux er en fransk fodboldklub fra Bordeaux, der i øjeblikket spiller i Ligue 1. Klubben vundet seks franske mesterskaber, og var i finalen i UEFA Cuppen i 1996.

Historie 
Klubben blev grundlagt i 1881 og spillede sin første sæson i den bedste franske liga i 1919.

I 1950 vandt klubben sit første franske mesterskab, og siden blev det til yderligere fem, senest i 2009. I 1987 vandt klubben både mesterskabet og pokalturneringen.

I 1996 vandt klubben først Toto Cuppen, hvilket gav adgang til UEFA Cuppen, hvor klubben nåede helt til finalen. Her blev den dog besejret 5-1 over to kampe af Bayern München.

Titler 
Ligue 1:
 Vinder (6): 1950, 1984, 1985, 1987, 1999, 2009 og 2021

Coupe de France
 Vinder (4): 1941, 1986, 1987 og 2013

UEFA Cup
 Sølv (1): 1996

UEFA Intertoto Cup
 Vinder (1): 1996

Kendte spillere 
  Alain Giresse
  Zinedine Zidane
  Christophe Dugarry
  Bixente Lizarazu
  Jean Tigana
  Bernard Lacombe
  Raymond Domenech 
  Eric Cantona 
  Jean-Pierre Papin
  Sylvain Wiltord
  Jaroslav Plasil

Danske spillere 
  Niels-Christian Holmstrøm
  Jesper Olsen
  Jacob Friis Hansen
  Lukas Lerager
  Martin Braithwaite
  Andreas Cornelius

Eksterne henvisninger 

 http://www.girondins.com/ 

Bordeaux, FC Girondins de
Etableret i 1881